Un élévateur désigne, de manière générale, un dispositif destiné à élever quelque chose.

En aéronautique, un élévateur ou elevon sert à contrôler l'altitude.

Il peut également s'agir d'une installation de transport de matière ou de produits :
 l'élévateur de piles soulève des rames de papier dans les secteurs de l'imprimerie
 un élévateur à godets ou à vis sert à la montée de matières en vrac
 un support élévateur ou boy sert en chimie à soulever des éléments matériels

Voir aussi 
 Chariot élévateur